Милош Йировский (, род. 17 марта 1974, Колин) — чехословацкий и чешский шахматист, международный гроссмейстер (2003).

Чемпион Чехии 2003 г. Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2002 г.

Бронзовый призёр чемпионата Чехии по рапиду 2004 г.

Чемпион Чехии по блицу 2009 и 2017 гг. Серебряный призёр чемпионатов Чехии по блицу 2005 и 2008 гг.

Бронзовый призёр юниорского чемпионата Чехословакии 1991 г. (в категории до 18 лет). Серебряный призёр юниорского чемпионата Чехословакии 1992 г. (до 20 лет).

В составе сборной Чехословакии участник командного турнира Mitropa Cup 1991 г.

В составе сборной Чехии участник командного чемпионата Европы 2003 г., командных турниров Mitropa Cup 1995 и 1999 гг.

В 1991 г. представлял Чехословакию на юниорском чемпионате мира (участвовал в дележе 3-го места, но бронзовую медаль получил другой участник).

Победитель и призёр ряда опен-турниров.

Участник зонального турнира 1995 г.

Участник личного чемпионата Европы 2002 г.

Участник чемпионатов Европы по блицу и рапиду 2018 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Йировского в базе Chessgames
 Личная карточка М. Йировского на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Колине